Piophilosoma är ett släkte av tvåvingar. Piophilosoma ingår i familjen ostflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ostflugor
Piophilosoma